Gawłuszowice (gemeente), een landgemeente in woiwodschap Subkarpaten, in powiat Mielecki
 Gawłuszowice (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente